Název Dubno může označovat:
 Dubno (Ukrajina) – město (kol. 38 tis. obyv.) na Volyni v Dubenském rajónu v Rovenské oblasti na Ukrajině
 Dubno (Sarenský rajón) – vesnice (kol. 600 obyv.) v Berezivské hromadě (venkovské obci) v Sarenském rajónu v Rovenské oblasti na Ukrajině, asi 175 km severovýchodně od města Dubno
 Dubno (okres Příbram) – obec (kol. 330 obyv.) v okrese Příbram
 Dubno (okres Rimavská Sobota) – obec (kol. 170 obyv.) na Slovensku v okrese Rimavská Sobota
 Dubno (hrad) – zaniklý hrad v obci Dolní Dubňany v okrese Znojmo
 Dubno – Česká Skalice – přírodní rezervace na kastastrech Kleny, Česká Skalice a Zlíč v okrese Náchod
 Dubno (památník) – památník obětem bitvy u České Skalice v lese Dubno v kastastru Kleny obce Provodov-Šonov v okrese Náchod

Podobné názvy 
 Doubí
 Dubí
 Dubna